Niger – państwo w Afryce Zachodniej
 Niger – rzeka w Afryce
 Niger – stan w Nigerii